Бас-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бас-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты , 73°13’с. ш. 101°06’в. д..

 Бас-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 64°05’с. ш. 120°28’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°47’с. ш. 131°01’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°42’с. ш. 133°53’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°35’с. ш. 130°38’в. д..
 Бас-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°21’с. ш. 130°55’в. д..
 Бас-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°06’с. ш. 107°12’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°09’с. ш. 145°49’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°11’с. ш. 147°28’в. д..
 Бас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°47’с. ш. 145°50’в. д..

Примечания

См. также 
Бес-Кюель